Касканте ():
 Касканте — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинции Наварра.

 Касканте, Хулио (род. 1993) — коста-риканский футболист.
 Эрнандес Касканте, Родриго (Родри; род. 1996) — испанский футболист.

См. также 
 Касканте-дель-Рио